

Persone 
 Antonio Tagliamonte – giurista e politico italiano
 Corrado Tagliamonte – ammiraglio italiano
 Francesco Tagliamonte – politico italiano
 Giuseppe Tagliamonte – militare italiano
 Sali Tagliamonte – linguista canadese

Altro 
 Palazzo Tagliamonte – palazzo di Ponza